Мегаргел има више значења:
 Мегаргел (Алабама)
 Мегаргел (Тексас)